Departamento Nueve de Julio ist der Name folgender politisch-territorialer Einheiten:
* Departamento Nueve de Julio (Chaco) in Argentinien
 Departamento Nueve de Julio (Río Negro) in Argentinien
 Departamento Nueve de Julio (San Juan) in Argentinien
 Departamento Nueve de Julio (Santa Fe) in Argentinien